Лимп-Питыль-Кы:

Реки
 Лимп-Питыль-Кы (приток Сумраполь-Кикя)
 Лимп-Питыль-Кы (приток Худосея)
 Лимп-Питыль-Кы (приток Ладыги)